Cronaca familiare (romanzo) – romanzo di Vasco Pratolini
Cronaca familiare (film) – film di Valerio Zurlini trasposizione della precedente opera